Виктор Фёдорович Твелькмейер (1902—1956, Ленинград) — советский архитектор.

Биография 
 В 1926 г. окончил Высший художественно-технический институт в Ленинграде (бывш. Императорская Академия художеств).
 Преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (ИЖСА). Профессор. Заместитель директора ИЖСА. В 1944—1947 гг. — ректор института.
 Скончался в 1956 г. Похоронен на «Литераторских мостках» Волкова кладбища.

Проекты и постройки 
 Котельная и турбинный зал на Добрушской писчебумажной фабрике «Герой труда» в Белоруссии (1928 г.)
 Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат им. тов. Сталина. Близ ст. Лунгачи. Ленинградская область. Сясьстрой. (1929 г.)
 Дом культуры Сясьского комбината (1930 г.; проектное бюро «Ленинградбумтреста»)
 Ясли Сясьского комбината (1930 г.)
 Клуб на 500 человек
 Выборгский райсовет в Ленинграде (1931 г.; конкурс всесоюзный; 1-я премия; соавторы: Даугуль В. Г., Твелькмейер Л. Б., Серебровский Б. М.)
 Молококомбинат в Ленинграде (1932 г.; построен в 1933 г., разрушен в 2012 г.; соавторы: Соколов А. М., Фомин И. И.)
 «Новый Мурманск» — планировка города (1932 г.; конкурс; соавтор Соколов А. М.)
 Дом правительства Абхазской ССР (1933 г.; соавтор Соколов А. М.)
 Выборгское районное звуковое кино на 1300 мест в Ленинграде (1933 г.; соавтор Соколов А. М.)
 Дом культуры в Кондопоге, ст. Кивач Кировской ж. д. (1933 г.; соавтор Соколов А. М.)
 Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) в Ленинграде (1933 г.; I-й вариант; соавторы: Соколов А. М., Френк Г. Х.)
 Гостиница моряков тралового флота в Мурманске (1934 г.; соавтор Соколов А. М.)
 Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) в Москве (1935 г.; V-й вариант; соавторы: Соколов А. М., Френк Г. Х.)
 Трёхзальный кинотеатр на 1200 мест (1936 г.)
 Колхозный кино-клуб на 300 мест (1937 г.; соавтор Соколов А. М.)

Печатные труды В. Ф. Твелькмейера 
 Очерки и материалы по истории строительно-архитектурного дела в России. В помощь изучающим историю русской архитектуры. Л. 1956 г.

Источники

Литература 
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 12. Ленинград. 1927 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 13. Ленинград. 1930 г. Стр. 109—112.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 14. Ленинград. 1935 г.
 Ежегодник Ленинградского отделения Союза советских архитекторов. Выпуск 1-2 (XV—XVI). Ленинград. 1940 г.
 Архитекторы блокадного Ленинграда. СПб.: ГМИСПб. 2005 г.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20171030070858/http://sovarch.ru/

Архитекторы русского авангарда
Похороненные на Литераторских мостках